Бока — многозначный термин:

Фамилия 
 Бока, Артур (род. 1983) — ивуарийский футболист, защитник.
 Бока, Зиан (в монашестве Арсений; 1910—1989) — иеромонах Румынской православной церкви, богослов и иконописец.
 Бока, Ольта () (род. 1991) — албанская певица.

Топоним 
 Бока — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 Бока — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бока-Ратон — небольшой город на юго-восточном побережье штата Флориды.
 Бока — река в России, протекает в Сараевском районе Рязанской области.
 Бока Которска, или просто Бока — залив Адриатического моря, географическая и историческая область в Черногории.

Другое 
 «Бока» — остросюжетная кинодрама режиссёров Уолтера Аванчини и Залмана Кинга.
 «Бока Хуниорс» — один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес.
 Бока (псевдоним; настоящее имя — Борис Аркадьевич Давидян, 1949—2020) — советский музыкант и автор-исполнитель песен.

См. также 
 Бок
 Бокка